Марчамало () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-дель-Энарес. Занимает площадь 31,20 км². Население — 5553 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Покровителями города считаются Санто Кристо де ла Эсперанса и Нуэстра Сеньора де ла Соледад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары